Kvadrant pochází z latinského slova quadrans = čtvrtina; v základním významu je to čtvrtina kruhu.

Kvadrant může být:

 Kvadrant (geometrie) – jedna ze čtyř částí roviny rozdělené dvěma navzájem kolmými přímkami, obdobně jedna ze čtyř částí prostoru rozděleného dvěma navzájem kolmými rovinami, též čtvrtina kruhu nebo obvodu kružnice
 Kvadrant (geografie), též zemský kvadrant – čtvrtina zemského poledníku, tj. část mezi pólem a rovníkem
 Kvadrant (přístroj) – přístroje používané v astronomii, námořní navigaci a vojenství k určování zenitových vzdáleností hvězd nebo měření úhlů
 Kvadrant (souhvězdí) – již zrušené souhvězdí, zvané též zední kvadrant